Pavês é um termo náutico que :
 no singular, designa o anteparo de madeira para defesa da tripulação de um navio, e é sinónimo de balustrada.
 no plural, paveses, refere-se ao conjunto das bandeiras arvoradas num navio como sinal de regozijo, como os que se veem durante as reuniões de navios antigos.

Na língua francesa 
Em francês, o verbo pavoiser é sinónimo de "enfeitar", "mostrar-se". Se chamam petit pavois às bandeiras arvoradas por um navio para ser identificado.

 
Náutica
Iatismo
Termos náuticos
Bandeiras